Тальцы́ — топоним в России:

Населённые пункты 
 Тальцы — посёлок в Иркутском районе Иркутской области.
 Тальцы — посёлок в Новосёловском районе Красноярского края.
 Тальцы — посёлок при станции в Любытинском районе Новгородской области
 Тальцы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Тальцы — деревня в Старицком районе Тверской области.

Реки 
 Тальцы — в Иркутской области.
 Тальцы — в Новосёловском районе Красноярского края.
 Тальцы — протока в Таштыпском районе Хакасии

Другое 
 Тальцы — музей деревянного зодчества в посёлке Тальцы Иркутской области.
 Тальцы — железнодорожная станция на Транссибирской магистрали в городе Улан-Удэ, Бурятия.

См. также 
 Большие Тальцы — село в Любытинском районе Новгородской области
 Верхние Тальцы — село в Хоринском районе Бурятии
 Малые Тальцы — село в Любытинском районе Новгородской области
 Нижние Тальцы — посёлок в Заиграевском районе Бурятии
 Тальцы-Мологские — железнодорожная станция в Любытинском районе Новгородской области